

События 
 

 Ярославль становится центром удельного княжества.
 Во Владимиро-Суздальском княжестве началось правление Юрия Всеволодовича.
 Поход литовцев на Венден.
 1218—1241 — Царь Болгарии Иван Асень II, сын Асеня. Восстановлен на престоле галицкими войсками. Захват Фракии.
 1218—1238 — Султан Египта Аль-Камиль 
 Крестоносцы Пятого крестового похода оставили Палестину и пошли на Египет, где осадили Дамьетту.
 На юге Франции продолжаются Альбигойские войны.
 Монголы разгромили эфемерное государство Кучлука найманского, племянника Даян-хана. Чингисхан двинулся к границам Хорезма и отправил послов к Мухаммеду с ультиматумом.

Правители
 Второе Болгарское царство — Иван II Асень (1218—1241).
 Айюбиды — Аль-Камиль (1218—1238).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1218 году
 Рудольф I (король Германии)
 Абель (король Дании)
 Ли Тьеу-хоанг

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1218 году
 2 февраля — Константин Всеволодович, ростовский князь и великий князь владимирский, старший сын Всеволода III Юрьевича.
 25 июня Симон де Монфор, граф, предводитель крестового похода против альбигойцев.
 Оттон IV — император Священной Римской империи.
 Аль-Адиль I — султан Египта.

См. также